

По-По — місто, штат Західна Вірджинія
 По-По — селище, штат Іллінойс
 По-По — селище, штат Мічиган